Rosenstengel ist der Familienname oder Name folgender Personen:

 Albrecht Rosenstengel (1912–1995), deutscher Komponist
 Anastasius Lagrantinus Rosenstengel (1687–1721), deutsche Knopfmacherin, Kattundruckerin und Soldatin, siehe Catharina Margaretha Linck
 Franz Rosenstengel (1807–1873), deutscher Generalmajor